Brahui steht für:

 Brahui (Volk), ein Volk in Pakistan
 Brahui (Sprache), die von den Brahui gesprochene Sprache